św. Benedykt z Nursji (480–547) – włoski mnich, twórca zachodniego modelu zakonnego, patron Europy
 św. Benedykt II (zm. 685) – papież
 św. Benedykt z Aniane (747–821) – francuski benedyktyn
 św. Benedykt z Pereum (zm. 1003) – eremita, męczennik
 św. Benedykt (zm. 1037) – eremita, męczennik
 św. Bénézet, Benedykt z Awinionu (ok. 1163 – ok. 1184) – legendarny budowniczy mostu w Awinionie
 św. Benedykt Massari (1526–1589) – włoski franciszkanin
 św. Benedykt Józef Labre (1748–1783) – francuski tercjarz franciszkański
 św. Benedykt Menni (1841–1914) – włoski bonifrater
 św. Benedykt od Jezusa (1910–1934) – argentyński brat szkolny, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Benedykt